Jan Veselý ist der Name folgender Personen:

* Jan Veselý (Prediger) (1843–1889), tschechischer Prediger 
 Jan Veselý (Mediziner) (1855–1920), tschechischer Balneologe
 Jan Veselý (Radsportler) (1923–2003), tschechischer Radrennfahrer
 Jan Veselý (Basketballspieler) (* 1990), tschechischer Basketballspieler
 Jan Veselý (Eishockeyspieler) (* 1991), tschechischer Eishockeyspieler
 Jan Zdeněk Veselý (1850–1890), tschechischer Sportpädagoge